NQC steht für:
 North Queensland Cowboys, australischer Rugby-League-Verein
 Not Quite C, Programmiersprache für die Lego-Mindstorms- und Spybotics-Produktserie

Abkürzung